Чемпионат Франции по футболу 2005/2006 — 68-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Лион» стал чемпионом Франции в 5-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 811 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Лион» — «Ле-Ман»  — 8:1
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Мец» — «Лион»  — 0:4
 «Сошо» — «Лион»  — 0:4
 «Страсбур» — «Лион»  — 0:4
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Ланс» — «Осер»  — 7:0
 «Лион» — «Ле-Ман»  — 8:1

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

2005/2006
Франция
Франция
Спорт во Франции в 2005 году
Спорт во Франции в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006